Cette page recense les résultats de l'ensemble des votes, élections et référendums ayant eu lieu dans la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Élections municipales

Élection municipale de 2020 

Le premier tour de scrutin a eu lieu le  dans un contexte particulier, lié à la pandémie de Covid-19. Prévu initialement le 22 mars, le second tour est fixé au .

Élection municipale de 2014

Élection municipale de 2008

Élection municipale de 2001

Élection municipale de 1995

Élection municipale de 1989

Élection municipale de 1983

Élection municipale partielle de 1978  

Cette élection municipale est convoquée à la suite de l'annulation par le Conseil d'État du scrutin des 13 et 20 mars 1977.

Élection municipale de 1977

Élection municipale de 1971

Élection municipale de 1967 

Ce sont les premières élections municipales du « Grand Saint-Malo », issu de la fusion de Saint-Malo, Saint-Servan et Paramé.

Élections cantonales et départementales

Élections départementales de 2021

Élections départementales de 2015

Élections cantonales de 2011

Élections cantonales de 2008

Élections cantonales de 2004

Élections cantonales de 2001

Élections cantonales de 1998

Élections cantonales de 1994

Élections cantonales de 1992

Élections cantonales de 1988

Élections régionales

Élections législatives

Élections présidentielles

Référendums

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saint-Malo
 Saint-Malo Agglomération
 Ille-et-Vilaine
 Cantons d'Ille-et-Vilaine
 Région Bretagne
 Élections en France

Liens externes 
 Site internet de la Ville de Saint-Malo
 Site internet de Saint-Malo Agglomération

Saint-Malo
Saint-Malo